László Lovász –  matematico ungherese vincitore del premio Wolf nel 1999
 Lázár Lovász – ex martellista ungherese